Tjumenzew () ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Alexejewitsch Tjumenzew (* 1963), russischer Spieleragent, Handballtrainer und ehemaliger Handballspieler
 Wladimir Jurjewitsch Tjumenzew (* 1982), russischer Freestyle-Skier